Deze pagina beschrijft het kwalificatieproces voor de Afrika Cup 2013. Zuid-Afrika is automatisch gekwalificeerd voor de Afrika Cup. De overige 46 landen strijden om 15 plaatsen in de eindronde.

Deelnemende landen 
De loting voor de voorronde en eerste ronde vond plaats in Malabo (Equatoriaal-Guinea).

Opmerkingen
  werd uitgesloten voor de Afrika Cup 2012 & 2013 door CAF nadat zij in 2010 terugtrok van de Afrika Cup 2010 door een aanslag op hun teambus Togo spande een zaak aan bij de CAS, door bemiddeling van FIFA president Sepp Blatter werd de uitsluiting per direct opgeheven, na een vergadering van het uitvoerend comité CAF.
 Doen niet mee: , , , , , .

Gekwalificeerde landen

Voorronde 
De voorronde zou worden gespeeld op 6 en 20 januari 2012. De wedstrijden tussen Seychellen en Swaziland gingen niet door, de tweekamp tussen Lesotho en Sao Tomé en Principe werd uitgesteld tot 15 en 22 januari.

|}

Notes
  Note 1:  trok zich terug om financiële redenen. De  gingen automatisch door naar de eerste ronde.

Wedstrijden

Eerste ronde 
 Wedstrijden worden op 29 februari 2012 en van 15 tot 30 juni 2012 gespeeld

{{Tabelrij wedstrijd 2|||1-1 |||0-0|1-1}}

|}

 Wedstrijden 

 Tweede ronde 
Werd gespeeld op 7–9 september en 12–14 oktober 2012.

|}

WedstrijdenMali won met 7–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Angola won met 3–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Ghana won met 3–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Nigeria won met 8–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Zambia won over twee wedstrijden (1–1) na strafschoppen (8–9) en plaatst zich voor de Afrika Cup.Kaapverdië won met 3–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Marokko won met 4–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Tunesië won met 2–2 (uit-doelpunten) over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Niger won met 2–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Ethiopië won met 5–5 over twee wedstrijden (uit-doelpunten) en plaatst zich voor de Afrika Cup.Algerije won met 3–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Ivoorkust won met 6–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Congo-Kinshasa won met 5–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Togo won met 3–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.Burkina Faso''' won met 3–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de Afrika Cup.

Referenties 

Voetbal in 2012
2013 (kwalificatie)